18 Dywizja Ludwika Kamienieckiego
 26 Dywizja Ludwika Kamienieckiego